Příjmení Med nese více různých osobností:

 Bohumil Med (* 1939) – český hráč na lesní roh, pedagog, nakladatel a distributor hudebnin
 Jan Med (1916–2011) – český salesiánský kněz a misionář
 Jaroslav Med (1932–2018) – český literární kritik, historik, spisovatel a vysokoškolský pedagog
 Oldřich Med (1914–1991) – římskokatolický kněz, salesián, spisovatel a překladatel

Česká příjmení